Il singolare del torneo di tennis Munich Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Vacek che ha battuto in finale Jonas Svensson 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Bernd Karbacher (primo turno)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Marcos Ondruska (secondo turno)
 Markus Naewie (primo turno)

 Gilbert Schaller (primo turno)
 Brett Steven (semifinali)
 Jonas Svensson (finale)
 Arne Thoms (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Munich Challenger 1992